A 25 615-ös számú mellékút egy rövid, alig több, mint 50 méteres, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megye székhelyén, Eger belterületén.

Az M25-ös autóút egy körforgalmi csomópontban ér véget Eger déli részén, és ugyanabból a körforgalomból ágazik ki a 2500-as út is, keleti irányban. E csomópont része a 25 615-ös számot viselő kurta, egyirányú útszakasz, amely csak azt a célt szolgálja, hogy a Budapest felől érkező járműveket a körforgalom elkerülésével, ahhoz képest rövidebb úton vezesse rá a 2500-asra. Teljes hossz az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 59 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 13.

Jegyzetek

25615
25615